

Geografia 
 Messico
 Ángel Albino Corzo – comune dello stato del Chiapas
 Chiapa de Corzo – città nello stato del Chiapas
 Chiapa de Corzo – comune nello stato del Chiapas
 Villa Corzo – comune nello stato del Chiapas

Persone 
 Aldo Corzo – calciatore peruviano, difensore
 Juan Corzo – scacchista spagnolo naturalizzato cubano
 Silvia Corzo – avvocata, giornalista e conduttrice televisiva colombiana